K20 steht für:
 ein Kunstmuseum in Düsseldorf, siehe Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
 Führungsanlage K20, ein Regierungsbunker in der Schweiz
 „Eosinophile Ösophagitis“ (ICD-10-Code), immunvermittelte, chronisch-entzündliche Erkrankung der Speiseröhre